Saint-Cernin (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Cernin (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje